Кончаловская — женская форма русской фамилии Кончаловский.

 Известные носители 
 Кончаловская, Наталья Петровна (1903—1988) — русская советская детская писательница, поэтесса и переводчица. Жена С. В. Михалкова, мать Андрона и Никиты Михалковых.
 Кончаловская, Нина Максимовна (1908—1994) — советский терапевт, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1959), дочь М. П. Кончаловского.